Эчанове () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эчанове, Хосефина (1927—2020) — выдающаяся мексиканская актриса.
 Эчанове, Хуан (род. 1961) — испанский актёр театра, кино и телевидения.